Gabriele Muccino (1967-), réalisateur italien,
 Silvio Muccino (1982-), acteur et réalisateur italien.

Patronyme italien